Аушлавис ()

 Аушлавис — в литовской мифологии, по Нарбуту, бог больных, медицины и мифический врач.
 Аушлавис — именование историка Михаила Балинского в обществе шубравцев («бездельников»; 1817—1822).

Примечания